Pfarrkirche Bad Ischl steht für:

 Stadtpfarrkirche St. Nikolaus (Bad Ischl), katholisch, Diözese Linz
 Evangelische Pfarrkirche Bad Ischl (auch Friedenskirche), Diözese Evangelische Superintendentur A. B. Oberösterreich